Юрий Баранов:
 Баранов, Юрий Алексеевич (род. 1960) — российский прокурор.
 Баранов, Юрий Викторович (род. 1981) — латвийский регбист.
 Баранов, Юрий Иванович (род. 1934) — Герой Социалистического Труда и Герой Украины.